Un chasse-neige est un engin de service hivernal destiné au déneigement.
 Un chasse-neige ferroviaire est un wagon de train spécialisé dans le déneigement.
 Un chasse-neige rotatif est un matériel de déneigement des chemins de fer.
 Le chasse-neige est une technique de ski.
 La poudrerie ou « chasse-neige » désigne la neige soulevée par le vent.
 Monsieur Chasse-neige ( ou Le Chasse-neige au Québec) est un épisode de la saison 4 de la série télévisée d'animation Les Simpson.

Voir aussi